Адміністративно Туреччина поділяється на 81 провінцію, або іль (, раніше вживався термін вілаєт, ). Кожна провінція поділяється на райони (ільче, ). Всього станом на 2015 рік налічується 957 районів. Адміністративний центр провінції розташований в її центральному районі (). Багато районів, але не всі, поділяються на волості (буджаки). Як правило, провінції носять ту ж назву, що і їх адміністративні центри, які також мають назву центру або центрального району (). Але з цього правила є винятки: провінції Хатай (адміністративний центр — місто Антак'я), Коджаелі (адміністративний центр — місто Ізміт) і Сакар'я (адміністративний центр — місто Адапазари).

Історія 
В 1926 році Туреччину було розділено на 57 провінцій, в 1939 році приєднано Хатай, в 1947 році створені Артвін, Тунджелі, Каракюз (сьогодні Бінґель), Бітліс та Хаккярі, в 1953 році — Ушак, в 1954 — Сакар'я і Адияман, в 1957 — Невшехір. З 1957 по 1989 роки кількість провінцій лишалася незмінною — 67. В 1989 році створені провінції Кириккале, Караман, Байбурт та Аксарай, в 1990 — Батман і Ширнак, в 1991 — Бартин, в 1994 — Игдир і Ардахан, в 1995 — Ялова, Карабюк і Кіліс, в 1997 — Османіє, в 1999 — Дюздже.

Регіони 

Регіон () не є адміністративною одиницею, але у статистичних та інших цілях провінції традиційно групують у 7 регіонів:
 
 
 
 

 

Провінція не може частково належати до регіону, лише повністю. Регіони також можуть поділятися на субрегіони, кожен з яких складається із кількох провінцій.

Провінції

Примітки